Chlumec est un toponyme qui peut désigner :

Chlumec, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Chlumec, une commune du district d'Ústí nad Labem, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Chlumec nad Cidlinou, une commune du district de Beroun, dans la région de Hradec Králové ;
 Velký Chlumec, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie